Anthochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Anthochóri (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Anthochóri (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar